Daniel Bradaschia (Monfalcone, 1989. március 2. –) olasz labdarúgócsatár.

Források 
Daniel Bradaschia adatlapja a transfermarkt.it oldalon 

1989-ben született személyek
Olasz labdarúgók
Az FC Treviso labdarúgói
Az AC Lumezzane labdarúgói
A Taranto FC 1927 labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek
Az FC Koper labdarúgói